Goenoeng Soebang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Gunung Subang (berg i Indonesien, Jawa Barat, lat -7,24, long 107,11), 
 Gunung Subang (berg i Indonesien, lat -7,16, long 108,59), 

Robotskapade Indonesienförgreningar